YMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minaki (Canada)